Ро́де (, , , также Родэ) — фамилия и топоним.

 Роде, Алексей Андреевич (1896—1979) — советский гидрогеолог и почвовед, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Роде, Альфред Франц Фердинанд (1892—1945) — немецкий искусствовед, специалист по янтарю.
 Роде, Андрейс (1873—1931) — российский инженер.

 Роде, Бернхард (1725—1797) — немецкий художник.

 Роде, Готлиб-Вильгельм Павлович (1858—1935) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Роде, Вернер (1904—1946) — немецкий врач, служивший в концлагеря Бухенвальд, Нацвейлер и Освенцим.
 Роде, Вильгельм (втор. пол. XIX века) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

 Роде, Гельмут (1925—2016) — министр образования Германии;
 Роде, Герман (ок. 1430—1504) — немецкий живописец;

 Роде, Йоханнес (1280—1349) — средневековый немецкий хронист из Любека.

 Роде, Карстен (1570-е) — корсар на службе у Ивана Грозного.
 Роде, Карл Иванович (1746—1821) — штабс-лекарь.

 Роде, Лиза (род. 1955) — американская гребчиха.

 Роде, Майкл (род. 1959) — американский шахматист, гроссмейстер (1988).

 Роде, Пьер (1774—1830) — французский скрипач и композитор.

 Роде, Ренарс (род. 1989) — латвийский футболист.
 Роде, Робертс (род. 1985) — латвийский горнолыжник, участник двух зимних Олимпийский игр.

 Роде, Себастьян (род. 1990) — немецкий футболист, полузащитник.

 Роде, Франц (род. 1934) — словенский кардинал.

 Роде, Эббе (род. 1910) — датский актёр.
 Роде, Эдуард (1828—1883) — немецкий органист и композитор.
 Роде, Эрвин (1845—1898) — немецкий филолог-классик.
 Роде, Эрих (1870—1950) — немецкий композитор, музыкальный критик и дирижёр.

Топоним 
 Роде — коммуна в губернии Эстфолл в Норвегии.